Паукартамбо (, ) — топоним.
 Паукартамбо — город.
 Паукартамбо (провинция)
 Паукартамбо (район, Куско)
 Паукартамбо (район, Паско)